Fimbriosthenelais är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Pettibone 1971. Fimbriosthenelais ingår i familjen Sigalionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Fimbriosthenelais